Haart (plaats), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk

zie ook
HAART: highly active antiretroviral therapy, combinatietherapie voor hiv-
De Haart, buurtschap in de Gelderse gemeente Aalten